Shell Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shell Rock Township (Iowa)
 Shell Rock Township (Kansas)
 Shell Rock Township (Minnesota)